Schwantschyk (ukrainisch ) ist ein Flussname in der Ukraine:

 Schwantschyk (Dnister); 107 km langer Nebenfluss des Dnister
 Schwantschyk (Uschyzja); 29 km langer Nebenfluss der Uschyzja